L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Palerme se déroule du 18 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit d'un tournoi de la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Kaja Juvan, remplacée par  Panna Udvardy
  Danka Kovinić, remplacée par  Ylena In-Albon
  Petra Martić, remplacée par  Jaimee Fourlis
  Arantxa Rus, remplacée par  Ana Bogdan
  Laura Siegemund, remplacée par  Julia Grabher
  Ajla Tomljanović, remplacée par  Chloé Paquet
  Martina Trevisan, remplacée par  Carolina Alves

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Roumaine Irina-Camelia Begu remporte son  WTA en dominant en finale l'Italienne Lucia Bronzetti.

La paire Anna Bondár / Kimberley Zimmermann remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2022
Palerme
Tennis en Italie en 2022
Tennis en juillet 2022